Алексей Мосолов:
 Мосолов, Алексей Иванович (1863—1943) — русский офицер и общественный деятель, член Государственного совета Российской империи по выборам.
 Мосолов, Алексей Перфильевич (169?—1755) — тульский оружейник, промышленник, владелец железных заводов.